O nome Chris foi usado em cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico, sendo que um deles se tornou um furacão:
 Tempestade tropical Chris (1982) - Atingiu a costa dos Estados Unidos na divisa entre os estados do Texas e da Luisiana; causou algumas enchentes localizadas, inclusive no estado americano de Tennessee, entretanto os danos foram mínimos.
 Tempestade tropical Chris (1988) - Atingiu Porto Rico, matando 3 pessoas e atingiu a costa da Geórgia, Estados Unidos, matando uma pessoa na Carolina do Sul; entretanto os danos foram mínimos.
 Furacão Chris (1994) - Formou-se no Oceano Atlântico centro-norte, atingiu Bermudas como tempestade tropical e seguiu para o norte sem causar estragos.
 Tempestade tropical Chris (2000) - Formou-se no Oceano Atlântico norte tropical, a milhares de quilômetros a leste das Pequenas Antilhas; não causou estragos.
 Tempestade tropical Chris (2006) - Formou-se a leste das Pequenas Antilhas, afetou estas ilhas, Porto Rico, Hispaniola e leste de Cuba, provocou enchentes localizadas, mas os danos foram mínimos.
 Furacão Chris (2018) - formou-se perto da Bermudas e atingiu a força de furacão de categoria 2 ao largo da Carolina do Norte. Mais tarde, Chris enfraqueceu e tornou-se num ciclone extratropical. Fez 1 morte na Carolina do norte, sem danos.

Outros usos para o nome:
Hurricane Chris - Rapper estadunidense.

Desambiguação